Plyn může označovat:

 plyn – jedno ze skupenství látek

 plynný prvek – chemický prvek, který se za standardních podmínek vyskytuje v plynném skupenství
 inertní plyny – plynné prvky nepodléhající za daných podmínek chemickým reakcím
 vzácné plyny (ušlechtilé plyny) – 18. skupina prvků periodické tabulky

technické plyny

 LPG – zkapalněný ropný plyn (liquified petroleum gas) používaný jako pohonná hmota automobilů
 koksárenský plyn – plynová směs, vedlejší produkt při zpracování uhlí na koks
 svítiplyn – vylepšená obdoba koksárenského plynu
 zemní plyn (fosilní plyn) – plyn přirozeně se vyskytující v podzemních ložiskách

jiné významy

 plynový pedál – ovládací prvek motorového vozidla řídící výkon motoru